Javier Ortega Desio (Paraná, 14 de junio de 1990) es un exjugador argentino de rugby. Su último paso profesional fue con Jaguares en el Super Rugby. Integró los seleccionados juveniles M-19 (2009) y M-20 (2010), Argentina XV, Pampas XV y la Selección nacional de rugby 7. También formó  parte de Los Pumas, participando en los mundiales de Inglaterra (2015) y Japón (2019). Su esposa es la instagrammer y actriz Belu Lucius.

Referencias

Enlaces externos 
 

Jugadores de rugby de Argentina
Jugadores de rugby de Jaguares (Super Rugby)
Jugadores de la selección de rugby de Argentina
Deportistas de Paraná (Argentina)